Бреке (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Бреке — місто у Швеції, у лені Ємтланд.